Düdinghausen ist der Name folgender Orte:

 Düdinghausen (Auhagen), Ortsteil von Auhagen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Düdinghausen (Medebach), Ortsteil von Medebach, Nordrhein-Westfalen
 Düdinghausen (Steyerberg), Ortsteil von Steyerberg, Landkreis Nienburg, Niedersachsen